Nylon Moon è stato un progetto musicale dance italiano, attivo intorno alla metà degli anni novanta e formato da Michele Generale e da Daniele Gas.

Storia del duo 
Le produzioni del duo erano classificabili nel settore "dream" della musica progressive, genere allora predominante nella scena dance italiana ed europea.

Il singolo di esordio, pubblicato nella primavera del 1996, fu Sky Plus, brano dream che riuscì a raggiungere le più alte posizioni delle classifiche, non solo in ambito dance.

Seguirono altri singoli di buon livello, quali Heartage (negli ultimi mesi dell'annata), Wet Angel, Angels of love e Poppy Field (quest'ultimo realizzato in varie versioni, contraddistinte ciascuna da un diverso colore), usciti sul mercato italiano nel 1997, ma che non riuscirono ad eguagliare il singolo di esordio in termini di vendite.

Infine, durante lo stesso anno, fu pubblicato il loro unico album, Heartage, contenente 13 brani.

Il progetto Nylon Moon terminò sostanzialmente dopo l'uscita dell'album, a causa del progressivo declino della musica dream, circostanza che provocò l'uscita di scena anche di altri artisti del genere.

Discografia 
 Sky Plus (1996)
 All The Same (1997)
 Angels Of Love (1997)
 Heartage (1997)
 Corbezzoli (1997)
 Poppy Field (1997)
 Magic Notes (1997)
 Down The Nylon Moon (1997)
 Rebirth Of Claire (1997)
 Call Of Nature (1997)
 Forbidden Angel (1997)
 800 (1997)
 Full Moon (1997)
 Wet Angel (1997)

Note

Collegamenti esterni